Trois navires de l’US Navy ont porté ou portent le nom USS Mason, en l'honneur de personnes différentes.

 , destroyer mis en service en 1920, nommé d'après John Young Mason, Secrétaire à la Marine des États-Unis sous les présidences de John Tyler et James K. Polk. Il fut transféré à la Royal Navy en  et prit le nom de l'HMS Broadwater (H-81) ;
 , destroyer d'escorte mis en service en , nommé d'après l'Enseigne de vaisseau Newton Henry Mason (1918-1942), aviateur de l'aéronavale, tué au combat lors de la bataille de la mer de Corail  et décoré à titre posthume de la Distinguished Flying Cross. Il fut le premier navire de l’US Navy avec un équipage majoritairement afro-américain ;
 , destroyer de la classe Arleigh Burke,  mis en service en 2003, nommé en l'honneur du premier équipage afro-américain du second Mason.

Mason